Het Fins kampioenschap wielrennen op de weg is in de vier onderdelen wegwedstrijd en individuele tijdrit bij zowel de mannen als de vrouwen een jaarlijkse georganiseerde wielerwedstrijd waarin  om de nationale titel van Finland wordt gestreden. De kampioen mag een jaar lang rijden in een trui in de kleuren van de Vlag van Finland in de categorie waarin de trui is behaald. In 1911 werd de wegwedstrijd voor mannen voor het eerst georganiseerd. De tijdrit wordt sinds 1999 georganiseerd.

Mannen

Wegwedstrijd

Tijdrit

Vrouwen

Wegwedstrijd

Tijdrit

Zie ook
Finse kampioenschappen mountainbike
Finse kampioenschappen veldrijden

Wegwielrennen
Nationale kampioenschappen wielrennen op de weg